Чучхе́ () — северокорейская национал-коммунистическая государственная идеология, разработанная Ким Ир Сеном (руководителем страны в 1948—1994 годах) в противовес «импортному марксизму». Как полагают историки, основной причиной разработки чучхе было стремление Ким Ир Сена подчеркнуть независимость КНДР от влияния марксизма-ленинизма и маоизма, а также дать идеологическое обоснование своей личной власти и власти преемников. Конституция КНДР закрепляет руководящую роль чучхе в государственной политике, определяя его как «мировоззрение, в центре которого — человек и революционные идеи, нацеленные на осуществление самостоятельности народных масс».

Этимология 

Слово «чучхе» принадлежит к категории ханмунных слов. «Чу» () означает «хозяин», а «чхе» () — «тело, сущность, субстанция, природа». Таким образом, «чучхе» означает такую ситуацию, когда человек является хозяином и себя самого, и всего окружающего мира.

Корейско-русские словари дают этому термину толкование «основная часть» и «самобытность».

История 
Чучхе — это известный дальневосточный философский термин, употреблявшийся в значении «вещь с точки зрения субъекта» и использовавшийся в корейской средневековой мысли. Схожее понятие «чучхесон» использовал в своей идеологии Пак Чон Хи, понятие «идеи чучхе» встречалось и в политической жизни Южной Кореи, однако там это служило синонимом национал-консерватизма. Ранним популяризатором чучхе в более близком к современному значении был участник национально-освободительного и анархистского движения Син Чхэхо.

В КНДР чучхе как официальная идеология считается гармоничной трансформацией идей марксизма-ленинизма на основе древнекорейской (конфуцианской) философской мысли.

Впервые термин «чучхе» прозвучал в речи Ким Ир Сена «Об искоренении догматизма и формализма в идеологической работе и об установлении чучхе» (), произнесенной 28 декабря 1955 года. В этой речи Ким Ир Сен подчеркивал, что для успеха революции в Корее, помимо изучения марксизма-ленинизма, истории КПСС и китайской революции, необходимо большее внимание к корейской истории и традициям корейского народа.

По официальной точке зрения историков КНДР, долгое время считалось, что идеи чучхе провозгласил Ким Ир Сен в 1930 году в селе Калунь (Китай), а в настоящее время считается, что идеи чучхе начали формироваться с момента образования «Союза свержения империализма» (17 октября 1926 года).
Зарубежные исследователи в большинстве считают, что идеи чучхе начинали формироваться с середины 1950-х годов, когда северокорейскому руководству потребовалось обосновать сокращение экономических и культурных связей с СССР и освободиться от советского и китайского влияния в области идеологии.

Идеи чучхе, как «опоры на собственные силы» из области идеологии перешли со временем и в области экономики, обороны и в другие сферы. В 1970 году учение чучхе получило статус официальной идеологической платформы Трудовой партии Кореи, что было закреплено в уставе ТПК.

По Конституции 1972 года, КНДР — суверенное социалистическое государство, которое в своей деятельности руководствуется идеями «чучхе», что означает, что все вопросы внутренней жизни должны решаться с позиций опоры на собственные силы.

В КНДР идеология чучхе именовалась также кимирсенизмом (или кимизмом).
Кимирсенизм воспринял многие черты сталинизма. Корейские идеологи воспринимали кимизм как творческое применение сталинской версии марксизма-ленинизма в корейском контексте, а сам сталинизм — как единственную ортодоксальную версию марксизма-ленинизма. Ким Ир Сен провозглашался «величайшим марксистом-ленинцем нашего времени», Однако, уже к концу 60-х кимерсинизм развился в полноценную самостоятельную идеологию, существенно отличающуюся от сталинизма. С начала 70-х стала отрицаться роль сталинизма в становлении идеологии чучхе, а затем изменился и взгляд на неё, как варианта марксизма-ленинизма.
Как утверждалось, кимизм, как «новая и уникальная система революционных взглядов, теория и методология, обосновывающая необходимость перехода к эпохе опоры на собственные силы» не являлся марксизмом-ленинизмом и даже превосходил его.

В 1980-е годы Ким Ир Сен выпустил ряд статей об идеях чучхе, окончательно сформировавших её как философскую систему. Однако основополагающего текста, который излагал бы суть учения чучхе, нет. Хотя термин постоянно встречается в работах Ким Ир Сена, труд под названием «Об идеях чучхе» (1982) был написан Ким Чен Иром и напоминает скорее краткий курс основных постулатов, а не серьёзный теоретический труд.

Отмечается, что со временем значение общеуниверсальных элементов в идеологии «чучхе» уменьшалось, и все более заметную роль в нём стал играть традиционный корейский национализм. Если поначалу чучхе рассматривалось северокорейскими идеологами как прямое продолжение идей Маркса-Энгельса-Ленина-Сталина, то теперь его трактуют скорее как продолжение корейской традиционной мысли.

В Северной Корее идеи чучхе воспринимаются просто как полная совокупность трудов Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

С 8 июля 1997 года в Северной Корее принято новое «летоисчисление чучхе», началом которого является 1912 год — год рождения Ким Ир Сена.

Философия 
Некоторые исследователи отмечают синтетический характер чучхе, где «западные» идеи социализма (марксизма-ленинизма) соединились с многовековой конфуцианской традицией (концепция верности «чхун»), а также с традиционной корейской религией Чхондогё (почитание предков-основателей государства Чосон и попытка водворения рая на Земле — «чисан чхонгук»).

Основные положения 
 «Субъектом общественного движения выступают народные массы», однако данный тезис не приводит к демократии в западном понимании этого слова, поскольку опора на народные массы не подразумевает равенства. Напротив, народ представляет собой сложный иерархический организм, не отрицающий авторитарной (вождистской) формы правления.
 Нация (), обладающая высоким чувством национальной гордости и революционного достоинства, непобедима.
 «В отличие от капиталистической экономики, стремящейся к прибыли, главной целью социалистической самостоятельной экономики является удовлетворение потребностей страны и населения». Идеология чучхе настаивает на приверженности идеалам социализма, однако под социализмом понимается приоритет коллективизма над индивидуализмом.
 «Народ () каждой страны обязан бороться не только против агрессии и порабощения, за последовательную защиту своей самостоятельности, но и против империализма и доминационизма, посягающих на самостоятельность народов других стран» (изоляционизм, автаркия, антиглобализм).
 «Революция () — это борьба за реализацию народными массами их потребностей в самостоятельности». Фактически, революция понимается здесь предельно широко и включает в себя даже трудовую деятельность. Сидеть сложа руки, ожидая, пока созреют все необходимые условия, равнозначно отказу от революции.
 «Чтобы установить общенародную и всегосударственную систему обороны, надо вооружить весь народ и превратить всю страну в крепость». На этом положении основана доктрина сонгун (приоритета армии, милитаризм). Однако армия не противостоит народу, а представляет собой вооруженный народ. Армия подразумевает принцип единоначалия, поскольку солдаты всегда готовы отдать свою жизнь ради своего полководца (вождя).
 «Чтобы выработать правильный взгляд на революцию, требуется обязательно положить в основу воспитания чувство беззаветной преданности вождю» («теории центральной роли вождя» — ).
 «Любовь и вера (김정일 장군의 병사들에 대한 사랑과 믿음) — полководец относится к своим бойцам, к армии с заботой и любовью. Как к подчиненным относились просвещенные государи. Однако и бойцы Корейской Народной Армии, согласно сонгун, верят полководцу. В связи с указанным хотелось бы обратить внимание на следующее важное обстоятельство: особую роль категории “души” - маым (마음) в традиционной и современной корейской культуре.
 «Приказы вождя (명령의 무계를 심장으로 받아 들이고) — политическая работа в армии строится таким образом, чтобы боец принимал приказы вождя сердцем. По своей сути идеи сонгун – “приоритета армии” - имеют своей целью сдерживание потенциальной агрессии извне в условиях сохранения существующего общественно-политического строя, в идеологическом фундаменте которого заложены идеи чучхе и представление об особой роли высшего руководителя страны.

Общефилософские взгляды 
 «Человек () — властелин мира и хозяин своей судьбы» (гуманизм, антропоцентризм).
 Человек, заразившийся низкопоклонством, перестаёт адекватно воспринимать реальность.
 Сознание — высшая функция человеческого мозга.
 Природа () — объект труда человека и материальный источник человеческой жизни (материализм);

Символика 
Пропаганда чучхе нередко обращается к традиционной корейской мифологии, воспринимая её как продукт творчества корейского народа. Ярким заимствованным образом является крылатый конь Чхоллима, превращённый в символ прогресса и революции. Почётом окружена и фигура легендарного родоначальника корейского государства Тангуна, пришедшего с заснеженных вершин Пэктусана.

В мире 
Идеи чучхе получили международное признание.
В 26 странах были созданы комитеты по идеям чучхе, тысяча кружков чучхе действовали в 67 странах.
Лекции по чучхе читаются в 200 университетах пяти континентов.
В Пхеньяне проводятся ежегодные Всемирные конгрессы Чучхе.

 Во Франции Чучхейская Партия Франции (PJF) опирается на идеологию чучхе.

 В России изучением, развитием и распространением идей чучхе с середины 90-х годов занимается Российское общество изучения идей чучхе под руководством Дмитрия Костенко. Общество взаимодействует с посольством КНДР в Москве, Корейской ассоциацией работников общественных наук (Пхеньян) и региональными обществами изучения идей чучхе на просторах бывшего СССР. В конце 90-х — начале 2000-х гг. в России появились и другие чучхейские общественные объединения: Российский женский союз имени Ким Чен Сук, институт кимирсенизма-кимчениризма. Существенный вклад в пропаганду идей чучхе вносят Группы солидарности с КНДР.

 В Японии действует Международный Институт изучения идей Чучхе, филиалами которого являются общества по изучению в разных странах мира. На сайте института имеются ссылки на несколько десятков обществ-членов на всех континентах, кроме Австралии и Антарктиды.

Критика 
Чучхе сравнивают со сталинизмом, поскольку целью заявляется построение «социализма с опорой на собственные силы» (ср. «социализм в отдельно взятой стране»).
Чучхе не отрицает мировую революцию и международную солидарность, но отказывается от механического «экспорта революций»:
Самостоятельность не противоречит интернационализму. Наоборот, она служит основой для его укрепления. Отрыв от революции в собственной стране делает немыслимой мировую революцию, подобно этому невозможен интернационализм вне проявления самостоятельности. Интернациональная сплочённость должна опираться на добровольность и равенство. Интернациональная сплочённость только на основе самостоятельности приобретает характер добровольности и равноправия, становится подлинной и прочной. Наша партия отстаивает курс, направленный на то, чтобы, борясь с империализмом, поддерживать национально-освободительные движения в колониальных странах и международное рабочее движение, неуклонно идти к социализму и коммунизму и, соблюдая принципы невмешательства, взаимного уважения, равенства и взаимной выгоды, укреплять сплоченность социалистических стран и международного коммунистического движения.

Также чучхе проповедует идеи вождизма, милитаризма и потребительского отношения к природе.
Решительно осуждается любое «низкопоклонство перед большими странами».
Чучхе представляет собой крайний вариант автаркии и изоляционизма. 
Субъектом истории объявляются народные массы.
Лишь под верным руководством партии и вождя рабочий класс, народные массы в состоянии настойчиво вести серьёзную и сложную революционную борьбу за преобразование природы и общества, добиться национального и классового освобождения, успешно строить социалистическое и коммунистическое общество и управлять им.

См. также 
 Национал-коммунизм
Календарь чучхе
 Автаркия
 Ходжаизм

Примечания

Литература

Ссылки 
 Ланьков А. Формирование чучхейского человека // lenta.ru 2016
 BBC: «Decoding North Korea’s fish and mushroom slogans»

Политика КНДР
Марксизм
Национализм
Ким Ир Сен
Философия Кореи